Karma − pojam izvorno indijskih religija
 Karma (sastav) − hrvatski dance sastav
 Karma (pjesma) − singl skupine Black Eyed Peas
 Karma (mjesec) − Jupiterov satelit
 Karma (Bačko-kiškunska županija, Mađarska), selo u Mađarskoj